Woodmancote kan syfta på följande platser:

Storbritannien 

 Woodmancote, Horsham, ort i West Sussex, England, 
 Woodmancote, Tewkesbury, parish, England, Gloucestershire, 
 Woodmancote, Chichester, ort, England, West Sussex, Chichester, Westbourne

Robotskapade Storbritannienförgreningar